UEFA Europa League 2017-18 var den 47. udgave af den næsthøjst rangerende europæiske klubturnering i fodbold, den niende udgave siden relanceringen af turneringen fra UEFA Cup til UEFA Europa League. 

UEFA Europa League finalen 2018 spilles i Parc Olympique Lyonnais i Décines-Charpieu, Frankrig.

Vinderne af UEFA Europa League 2017-18 kvalificerer sig automatisk til gruppespillet i UEFA Champions League 2018-19, og får også ret til at spille mod vinderne af UEFA Champions League 2017-18 i UEFA Super Cup 2018.

Manchester United, de forsvarende mestrene, kvalificerede sig til UEFA Champions League 2017-18 som titelholderne fra Europa League. Det vil kun være muligt for dem at forsvare deres titel, hvis de slutter som nummer tre i Champions League gruppespillet.

Kvalifikation

Første kvalifikationsrunde 
Lodtrækningen til første kvalifikationsrunde blev afholdt den 19. juni 2017, 13:00 CEST, i UEFA hovedkvarteret i Nyon, Schweiz.

I alt 100 hold deltog i den første kvalifkationsrunde.

Anden kvalifikationsrunde 
Lodtrækningen blev afholdt den 19. juni 2017. 14:30 CEST (efter lodtrækningen til første kvalifikationsrunde var overstået), i UEFA hovedkvarteret i Nyon, Schweiz.

Tredje kvalifikationsrunde 
Lodtrækningen fandt sted den 14. juli 2017, 13:00 CEST, i UEFA's hovedkvart i Nyon, Schweiz.

Playoff runde 
Lodtrækningen blev foretaget den 4. august 2017, kl 13:00 CEST, i UEFA's hovedkvart i Nyon, Schweiz.

Gruppespil 

Lodtrækningen til gruppespillet blev afholdt den 25. august 2017, 13:00 CEST, i Grimaldi Forum i Monaco. De 48 hold blev trukket i tolv grupper med fire hold hver, med den restriktion, at hold fra samme forbund ikke kunne spille mod hinanden. Holdene blev seedet i fire lag, baseret på deres UEFA's koefficientliste for klubber i 2017.

I hver gruppe spiller holdene mod hinanden to gange, hjemme og ude i et round-robin format. Gruppevinderne går videre til sekstendedelsfinalerne, hvor de kommer sammen med de otte tredjeplads hold fra UEFA Champions League gruppespil 2017-18. Kampdagene er 14. september, 28. september, 19. oktober, 2. november, 23. november og 7. december 2017.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H

Gruppe I

Gruppe J

Gruppe K

Gruppe L

Referencer

Se også 
 UEFA Champions League 2017-18